Laidler ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Laidler (* 1981), australischer Radrennfahrer
 David Laidler (* 1938), kanadischer Wirtschaftswissenschaftler
 Jeremy Laidler (* 1989), australischer Football-Spieler
 Keith James Laidler (1916–2003), britisch-kanadischer Chemiker (Physikalische Chemie) und Chemiehistoriker

Siehe auch:
 Leidler